La route départementale 909, ou RD 909, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 9 dans le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal
 l'ancienne RN 309 dans les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise et l'Oise
 l'ancienne RN 409 en Meurthe-et-Moselle, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 509 dans la Savoie et la Haute-Savoie, déclassée en 1972 (cf. Route départementale 909 (Savoie et Haute-Savoie))
 l'ancienne RN 609 dans l'Hérault, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 809 dans l'Orne, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier de l'Hérault
 Réseau routier de la Haute-Loire
 Réseau routier de Meurthe-et-Moselle
 Réseau routier de l'Oise
 Réseau routier de l'Orne
 Réseau routier du Puy-de-Dôme
 Réseau routier de la Savoie
 Réseau routier de la Haute-Savoie
 Réseau routier des Hauts-de-Seine
 Réseau routier du Val-d'Oise

909